Ада Хегерберг () — норвезька професійна футболістка. 2013 року разом з національною збірною Норвегії вона виборола срібло на Чемпіонаті УЄФА 2013 року. Хегерберг у складі Ліона перемогла у жіночій Лізі чемпіонів 2017/18, фінал якої відбувся у Києві. 2018 року вона першою серед жінок отримала трофей «Золотий м'яч 2018».

Примітки 

Уродженці Молде
Норвезькі футболістки
Футболістки «Турбіне»
Футболістки «Олімпіка Ліон»
Гравчині чемпіонату світу з футболу 2015